Das Damendoppel der Australian Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Elise Mertens und Aryna Sabalenka.
Das Turnier gewann das tschechische Doppel Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2022